Escales peut faire référence à :

Patronymes 
  (1863-1924), chimiste allemand ;
 Florian Escales (1996-), footballeur français.

Toponymes 
 Escales, commune française située dans le département de l’Aude ;
 Escales, chaîne de télévision thématique française ;
 Escalès, rivière française située en Ariège ;

Œuvres de fiction 
 Escales est une série de bande dessinée écrite par Jean-François Kierzkowski et dessinée par Mathieu Ephrem aux éditions Paquet ;
 Escales est un album de musique de Gilles Servat ;
 Escales, trois tableaux symphoniques est une œuvre pour orchestre symphonique de Jacques Ibert ;

Festivals 
 Les Escales, festival de musique du monde se déroulant à Saint-Nazaire ;
 Les Escales improbables de Montréal.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre

eu:Escales